Уи́льям Блэнд () — английские имя и фамилия. Известные носители:
  (1789—1868) — австралийский колонист, врач и политик.
  (умер 1945) — британский политик, деятель профсоюзного движения.
 Блэнд, Уильям (род. 1947) — американский композитор.
  (1861—1928) — американский юрист, предприниматель и политик, член Палаты представителей (1919—1921).